Hanno la denominazione di chiesa di Santa Maria Vetere edifici religiosi situati in diversi centri:

chiesa di Santa Maria Vetere ad Andria
chiesa di Santa Maria Vetere a Copanello
chiesa di Santa Maria Vetere a Galbiate
chiesa di Santa Maria Vetere a Lustra
chiesa di Santa Maria Vetere a Nusco
chiesa di Santa Maria Vetere a Pretare
chiesa di Santa Maria Vetere a San Secondo di Pinerolo
chiesa di Santa Maria Vetere a Sillavengo

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria La Vetere